Aubachtal bezeichnet

einen anderen Namen für Auebachtal, ein Naturschutzgebiet im Kreis Herford
Aubachtal (Greiz), einen Ortsteil von Greiz in Thüringen